Lasteyras est un patronyme porté notamment par :

 Gervais Lasteyras (1809-1854), homme politique français ;
 Louis Lasteyras (1851-1931), homme politique français.

Homonymie de patronyme